Reggiani ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Reggiani (1946–2013), italienischer Schauspieler
 Loris Reggiani (* 1959), italienischer Motorradrennfahrer
 Patrizia Reggiani (* 1948), italienischer Unternehmer
 Primo Reggiani (* 1983), italienischer Schauspieler
 Serge Reggiani (1922–2004), französischer Schauspieler und Chansonnier